Iegórovo (en rus: Егорово) és un poble de la província de Tomsk, a Rússia, que el 2015 tenia 67 habitants.

Pobles de la província de Tomsk